NOU est un code qui signifie :
 aéroport international Nouméa La Tontouta, aéroport de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports